Афинская полития ():
 Афинская полития
 «Афинская полития» — произведение Аристотеля.
 «Афинская полития» — произведение Псевдо-Ксенофонта (т. н. Старый Олигарх).